Амори́м — португальская фамилия. Известные носители:

 Аморим, Ни (род. 1962) — португальский автогонщик.
 Аморим, Рубен (род. 1985) — португальский футболист.
 Аморим, Селсу (род. 1942) — бразильский политик.
 Аморим, Энрике (1900—1960) — уругвайский писатель, поэт, драматург.

Примечания